Змагання з бобслею у двійках серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 18–19 лютого в Центрі санного спорту «Альпензія» неподалік Пхьончхана, Південна Корея.

Результати

Примітки